Rivière du Portage kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière du Portage (vattendrag i Kanada, lat 45,95, long -70,45), Québec, 
 Rivière du Portage (vattendrag i Kanada, lat 46,20, long -72,18), Québec, 
 Rivière du Portage (vattendrag i Kanada, lat 48,86, long -79,21), Québec, 
 Rivière du Portage (vattendrag i Kanada, lat 49,23, long -71,45), Québec, 
 Rivière du Portage (vattendrag i Kanada, lat 49,60, long -71,07), Québec, 
 Rivière du Portage (vattendrag i Kanada, lat 49,27, long -71,00), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar